O termo interlíngua (IL), criado por Larry Selinker em 1972, refere-se a um estágio intermediário de um aluno que pretende adquirir uma segunda língua. Isto é, não é mais L1 e também não é ainda L2, mas contém elementos próprios das duas linguagens.

Imaginando um continuum entre L1 e L2, podemos afirmar que, em cada estágio do aprendizado (ou aquisição), o aprendiz fala uma interlíngua. Essa teoria pode ser aplicada, por exemplo, no estudo da análise de erros, na medida em que o erro passa a ser visto como uma tentativa do aprendiz de formular sua própria hipótese a cerca das regras da língua-alvo.

Linguística